MAN:

 MAN SE — німецький концерн, утворений в 1897 році. Штаб-квартира — в Мюнхені. Раніше мав назву ();

 MAN Truck & Bus — найбільше дочірнє підприємство концерну MAN SE. Провідний міжнародний виробник і постачальник комерційних транспортних засобів. Штаб-квартира — в Мюнхені. Раніше мав назву ();

 MAN (мережа) — Міська мережа (або мережа мегаполісів) ( ) — тип мережі, що призначені для обслуговування території великого міста-мегаполіса. По розміру менша WAN, але більша LAN;

 man (від  — керівництво, посібник) — команда Unix, призначена для форматування і виведення довідкових сторінок;

 Манчестер Аеропорт, IATA код аеропортів.